Кастель:
 Кастель, от  — тип оборонительного сооружения (замка).
 Кастель — башни из людей, традиционно возводимые во время фестивалей в Каталонии.

Персоналии 
 Кастели — баварский владетельный род.
 Кастель, Жанна Анаис (1819—1858) — французская оперная певица (сопрано).
 Жан де Кастель (1425—1476) — французский хронист, историограф короля Людовика XI.
 Кастель, Игорь Николаевич (1912—1992) — советский архитектор.
 Кастель, Луи-Бертран (1688—1757) — французский учёный.
 Кастель, Моше (1909—1991) — израильский художник.
 Кастель, Эдмунд (1606—1685) — английский востоковед.
 Кастель-Блюм, Орли (род. 1960) — израильский писатель, прозаик.
 Кастель, Лу (род. 1943) — итальянский и французский актёр, участник леворадикального движения конца 1960-х годов.

Топонимы 
 Кастель — посёлок в Германии.
 Кастель — гора в Крыму, близ Алушты.
 Кастель — средневековое укрепление в Крыму, на горе Кастель.
 Кастель — деревня в Палестине.

Составные названия 
 Кастель-Адзара — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Гроссето.
 Кастель-Альферо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастель-Аркуато — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.
 Кастель-Барония — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Кастель-Болоньезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Равенна.
 Кастель-Больоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастель-Вискардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Терни.
 Кастель-Вольтурно — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Кастель-Габбьяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.
 Кастель-Гандольфо — итальянский город в административном регионе Лацио, в провинции Рим.
 Кастель-Гвельфо-ди-Болонья — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.
 Кастель-Гоффредо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.
 Кастель-д’Арио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя.
 Кастель-д’Аццано — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Верона.
 Кастель-д’Аяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Кастель-де-Кабра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастель-де-Кабрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельо в составе автономного сообщества Валенсия. 
 Кастель-де-Кастельс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Кастель-де-Мур — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. 
 Кастель-дель-Джудиче — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 
 Кастель-дель-Ово — средневековая крепость на острове в Тирренском море, соединённом узкой насыпью с Неаполем. 
 Кастель-дель-Пьяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Гроссето.
 Кастель-дель-Рио — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Кастель-Джорджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Терни.
 Кастель-ди-Ери — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.
 Кастель-ди-Казио — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.
 Кастель-ди-Лама — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.
 Кастель-ди-Лучо — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.
 Кастель-ди-Сангро — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Кастель-ди-Сассо — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Кастель-ди-Тора — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Кастель-ди-Юдика — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Катания.
 Кастель-Кампаньяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Кастель-Кастанья — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Терамо.
 Кастель-Колонна — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.
 Кастель-Кондино — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Кастель-Мадама — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Кастель-Маджоре — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.
 Кастель-Мелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Брешия.
 Кастель-Морроне — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Кастель-Нуово — замок, возведённый королём Карлом Анжуйским на взморье в Неаполе.
 Кастель-Пладжа-де-Аро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. 
 Кастель-Ритальди — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.
 Кастель-Роццоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.
 Кастель-Роккеро — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастель-Сан-Винченцо — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Кастель-Сан-Джованни — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Кастель-Сан-Джорджо — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Кастель-Сан-Лоренцо — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Кастель-Сан-Никколо — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.
 Кастель-Сан-Пьетро-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Кастель-Сан-Пьетро-Терме — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Кастель-Сант-Анджело — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Кастель-Сант-Элия — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.
 Кастель-Умберто — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.
 Кастель-Фоконьяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.
 Кастель-Френтано — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.
 Кастель-Штадт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Майнц-Кастель — округ немецкого города Висбаден.
 Эс-Кастель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.